Prästön kan syfta på följande platser:

Finland 

 Prästön, Kimitoön, Åboland, 
 Prästön, Raseborg, Nyland,

Se även
Bengtsår Prästön
Prästö
Prästören

Robotskapade Finlandförgreningar